Bocci (укр. Боччі)– це канадська дизайнерська та виробнича компанія.
 Марко Боччі (; нар. 1978) — італійський актор театру, кіно та телебачення, режисер, письменник.